Montserrataans voetbalelftal (mannen)
 Montserrataans voetbalelftal (vrouwen)